Henrik Gøye (el. Gjøe) er navnet på flere personer:

 Henrik Gøye til Gisselfeld (død 3. maj 1533) – Kgl. Statholder i Sverige, Forsvarer af København, Dansk Rigsråd, Høvedsmand over Sjælland
 Henrik Gøye til Skjørringe (1562-1611)